Henricpetri (auch Henric Petri) ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Henricpetri (1543–1586), Schweizer Historiker, Jurist und Hochschullehrer
 Christina Henricpetri, Tochter eines angesehenen Juristen, Mutter von Johannes Fatio
 Jacob Henricpetri (* 1593) (1593–1660), Schweizer Jurist und Politiker
 Jacob Henricpetri (* 1644) (1644–nach 1695), Schweizer Jurist, Politiker und Anführer der Bürgerrechtsbewegung
 Sebastian Henricpetri (1546–1627), Schweizer Buchdrucker und Verleger
 Sixtus Henricpetri (1547–1579), Schweizer Drucker und Verleger

Siehe auch:
 Heinrich Petri